«Sweet Leaf» () — песня Black Sabbath с альбома 1971 года Master of Reality. Песня, являющаяся своего рода гимном курения марихуаны, получила своё название по надписи на пачке сигарет, которую купил в Дублине Гизер Батлер — на ней было написано «It’s the sweet leaf» — это сладкий лист. «Sweetleaf» также является английским названием растения Стевия, которое индейцы называли «сладкой травой». Песня начинается с закольцованной записи кашля гитариста Тони Айомми. Позже он вспоминал: «Когда мы записывали „Sweet Leaf“, мы все были обкурены — в то время принимали много наркотиков. Я записывал акустическую гитару, и тут Оззи приносит чертовски большой косяк. И говорит: „Курни вот этого“. Я ответил: „Нет, пока не хочу“. Но после всё же пыхнул, и меня адски торкнуло. Я чуть весь мозг не выкашлял, оказалось, что это всё записывалось, ну, мы и положили эту запись в начало песни „Sweet Leaf“. Как-то в тему: перед записью зашёлся кашлем из-за марихуаны… и выдал своё лучшее вокальное рок-исполнение за всю карьеру!».

Трибьют-группа Black Sabbath из Дании называется «Sweet Leaf».

Кавер-версии 
Кавер-версии песни «Sweet Leaf» исполнялись:
 Candlemass — альбом Disciples Of Doom.
 Zonk — сборный альбом-трибьют 1990 года The Legacy.
 Ugly Kid Joe — EP 1991 года As Ugly as They Wanna Be.
 Cadaver — сборный альбом-трибьют 1992 года Masters Of Misery — Black Sabbath: An Earache Tribute
 Six Yard Box — альбом 1993 года Imagination Is Greater Than Knowledge
 Storm Orphans — альбом 1993 года Marijuana's Greatest Hits Revisited.
 Whirligig — демоальбом 1993 года Lition.
 Cadaver — альбом 1994 года Tribute To Black Sabbath: Eternal Masters.
 Next Step Up — альбом 1995 года Fall From Grace.
 Sacred Reich — альбом-компиляция 1995 года Hempilation - Freedom Is Norml.
 Stuck Mojo — EP 1996 года Violated.
 Mogwai — сингл 1998 года совместно с Magoo.
 Ancient — альбом 1999 года Det Glemte Riket.
 Meat Puppets — альбом 1999 года Live In Montana.
 Six Feet Under — альбом 2000 года Graveyard Classics.
 Agent Steel — сборный альбом-трибьют 2000 года Hellrules: A Tribute To Black Sabbath.
 Godsmack — сборный альбом-трибьют 2000 года Nativity in Black II.
 Violent Headache — альбом 2000 года Bombs Of Crust / False Terminal.
 Bigelf — EP 2001 года Goatbridge Palace.
 Galactic — альбом 2001 года We Love 'Em Tonight: Live at Tipitina's.
 Deathfrost — альбом 2001 года Deathfrost I & II.
 Gov't Mule — DVD 2003 года The Deepest End, Live In Concert.
 Decomposing Serenity — альбом 2002 года Please Don't Die Yet... I'm Not Done.
 Widespread Panic — альбом 2004 года Jackassolantern.
 Sapattivuosi — альбом 2005 года Vol. 2].
 Greenness совместно с Philly G. — сборный альбом-трибут 2005 года Everything Comes & Goes: A Tribute To Black Sabbath
 Alexisonfire — альбом 2006 года саундтрек к Trailer Park Boys.
 Sacred Reich — DVD 2007 года Ignorance & Surf Nicagarua.
 Aluminum Noise — 2003 год.
 Thou — EP 2009 года Through the Empires of Eternal Void.

Разрешённое использование в других песнях 
Использование музыки «Sweet Leaf» указано на:
 песня «Sweat Loaf» в исполнении Butthole Surfers, альбом 1987 года Locust Abortion Technician.
 песня «Busted in Baylor County (Sweet Leaf version)» в исполнении Shooter Jennings, альбом 2005 года Put the "O" Back in Country.

Семплы 
Различные семплы из «Sweet Leaf» использовались:
 The Beastie Boys для песни «Rhymin' & Stealin» на альбоме Licensed to Ill1986 года.
 Murphy’s Law для концовки песни «Quest for Herb» с альбома 1989 года Back with a Bong.
 гитарист группы The Red Hot Chili Peppers Джон Фрушанте использовал основной рифф в конце песни «Give It Away».
 Pansy Division в песне «Headbanger» на альбоме More Lovin' From Our Oven 1997 года.

Другие медиа 
 Оригинальная версия песни доступна в игре Guitar Hero 5 с 29 марта 2010 года.
 Каверы песни доступны для серии игр Rock Band.

Примечания 

Песни Black Sabbath
Песни, написанные Оззи Осборном
Песни, написанные Тони Айомми
Песни, написанные Гизером Батлером
Песни, написанные Биллом Уордом
Песни 1971 года
Синглы Black Sabbath
Песни о каннабисе